Лия Барен (), настоящее имя Лисса Барен (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 11 июля 1964 года в Калифорнии. В порноиндустрии дебютировала в 1992 году, в возрасте около 28 лет.

Снималась для таких студий, как Elegant Angel, Evil Angel, Exquisite, Plum Productions, Vid Tech Films и других.

В 1994 году получила премию AVN Awards в номинации «лучшая групповая лесбийская сцена, видео» за роль в Buttslammers 2 вместе с Селесте, Фелесией, Сидни Сент-Джеймс и Тианной. В 2007 году получила AVN Awards в категории «лучшая групповая сцена» за Fashionistas Safado: The Challenge.

Ушла из индустрии в 2006 году, снявшись в 41 фильме.

Награды и номинации 
 1994 AVN Awards — лучшая групповая лесбийская сцена: видео, за Buttslammers 2 (1993) — победа
 2005 Honor — AVN's Top 10 Bitchin' All-Girl Sex Scenes, за Buttslammers 2 (1993)
 2007 AVN Awards — лучшая групповая сцена: видео, за Fashionistas Safado: The Challenge — победа

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами